SUMP steht als Abkürzung für:
 Sustainable Urban Mobility Plan, siehe Verkehrsentwicklungsplan #Nachhaltiger Urbaner Mobilitätsplan

Sump ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Sump (* 1981), deutscher Musiker
 Hans Sump (1925–2012), deutscher Fußballspieler